Roman Ljubimow (russisch Роман Любимов) ist der Name folgender Personen:

* Roman Jurjewitsch Ljubimow (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Roman Wassiljewitsch Ljubimow (1784–1838), russischer Oberst und Dekabrist